Emmanuel Macron, 25e president van Frankrijk (2017-)
 Macron (diakriet), een diakriet om een lange letter aan te duiden
 Macron (dier), een geslacht van slakken
 Macron (kleding), een Italiaans merk van sportkleding

Zie ook 
 Makron